Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2007 vond plaats van 1 tot 6 januari in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
Jelena Janković deed haar plaatsing als eerste reekshoofd recht door het toernooi op haar naam te schrijven. Zij won in de finale van als vijfde geplaatste Vera Zvonarjova. Het was Jankovićs tweede WTA-titel (zij won in 2004 het toernooi van Boedapest) en haar zesde WTA-finale. Zij incas­seerde US$ 21.140 prijzen­geld op dit toernooi.

Nadat zij in 2006 in de finale van Marion Bartoli had verloren, greep Vera Zvonarjova voor de tweede maal op rij naast de hoofdprijs. Het was de vijfde keer in haar carrière dat zij een WTA-finale verloor.

Ook in het dubbelspel maakte het als eerste geplaatste team de verwachtingen waar: Janette Husárová en Paola Suárez wonnen de titel zonder ook maar één set te verliezen. Het ongeplaatste koppel Hsieh Su-wei en Shikha Uberoi, dat tweemaal gemakkelijk naar de volgende ronde mocht (opgave van Gisela Dulko tijdens de openingspartij, en forfait van Sun Shengnan in de halve finale) en dat alleen in de tweede ronde daadwerkelijk strijd had moeten leveren, was in de finale een gemakkelijke prooi voor het Slovaaks/Argentijns duo. Husárová en Suárez veegden hen met 6-0 en 6-2 van de baan. Het was hun tweede gezamenlijke titel – eerder wonnen zij al het WTA-toernooi van Bogota in 1998. Husárová had daarnaast twintig dubbelspeltitels met andere partners; Suárez 41.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Auckland
Auckland 2007